Политические партии Республики Косово — политические организации Косова, принимающие участие в парламентских выборах. За период, прошедший с объявления независимости было проведено 4 избирательных кампании (2004, 2007, 2010, 2014 и 2017), в которых приняли участие более 2 десятков партий.

Парламентские партии 
По итогам выборов 2017 года в парламенте Косова представлены следующие партии:

Примечания

Ссылки 
 
 

Косово
Политика Республики Косово